Обще́ственный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Общественный переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Общественный переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Общественный переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Общественный переулок — улица в Днепре.